

Fantascienza 
Fosh, specie di Guerre stellari

Storia d'Israele 
Fosh, unità militare dell'Haganah